Tomcod  bezeichnet: 
 Fische der Gattung Microgadus (Tomcods bzw. Kleindorsche)
 Atlantik-Tomcod (Microgadus tomcod), auch bekannt unter den Trivialnamen Frostfisch, Tommy Cod oder Winter Cod
 Pazifik-Tomcod (Microgadus proximus)
 den ersten, nach dem Atlantik-Tomcod benannten, Monat bei dem nordamerikanisch-indianischen Volk Mi'kmaq
 den ursprünglichen Namen „Boonamoogwaddy“ (engl. „Tomcod Ground“) des kanadischen Dartmouth in der Sprache der Mi'kmaq